Четырман:
 Четырман (село) — село в Янаульском районе Башкортостана.
 Четырман (река) — река в Башкортостане.